Amberley (Engeland)
 Amberley (Ohio)
 Amberley (Nieuw-Zeeland)